Barry Smith – atleta britannico
 Barry "Frosty" Smith – batterista statunitense
 Barry Smith – filosofo britannico
 Barry Smith – allenatore di hockey su ghiaccio statunitense
 Barry Smith –  pilota motociclistico australiano